Декомб — французская фамилия. Носители:

 Декомб, Эмиль — французский пианист и музыкальный педагог.
 Декомб, Венсан — французский философ.
 Декомб, Франсуа-Фердинан — настоящее имя французского танцора балета Альбера.

См. также 
 Дескомб Севуа, Венсан — французский прыгун с трамплина.